86th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Broadway – Seventh Avenue Line
 86th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Eighth Avenue Line
 86th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Fourth Avenue Line
 86th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Lexington Avenue Line
 86th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Sea Beach Line